Hans Sommer kan syfta på bland andra:

* Hans Sommer (1837–1922), tysk komponsitör och matematiker
 Hans Sommer (1914–??), tysk SS-Obersturmführer